Masanow () ist der Familienname folgender Personen:

 Lawr Alexandrowitsch Masanow (1900–1959), sowjetisch-russischer Generalleutnant 
 Wiktor Georgijewitsch Masanow (* 1947), russischer Schwimmer